Машху́р ( — известный):
 Машхур — хадис, не удовлетворяющий требованиям мутаватир, но передаваемый тремя передатчиками в каждом из разрядов иснада.
 Шариф Машхур (Сяриф Масахор) — знаменитый малайский воин родом из Хадрамаута.
 Машхур Жусуп Копеев — казахский поэт, мыслитель, историк.
 Машхур ибн Сауд Аль Сауд (en) — саудовский принц.
 Машхур ибн Абдул-Азиз Аль Сауд (en) — саудовский принц.
 Машхур Хасан Салман — иорданский салафитский богослов.
 Мустафа Машхур (en) — пятый руководитель Братьев-мусульман.
 Машхур Амрохи (en) — индийский актёр.